Inreträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Inreträsket, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (51,8 ha)
Inreträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (23,9 ha)
Inreträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (7,23 ha)
Inreträsket (Töre socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (15,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn